G. Henle Verlag, maison d'édition allemande de partitions musicales.
 Friedrich Gustav Jakob Henle (1809-1885), pathologiste et anatomiste allemand.
 Günter Henle (1899-1979), industriel et homme politique allemand. 
 Fritz Henle (1909-1993), photographe américain d'origine allemande.